«Зоряні війни: Дарт Бейн: Шлях руйнування» — це роман із саги «Зоряні війни», у центрі якого — життя Дарта Бейна та падіння першого Ордену Ситхів. Вона була написана Дрю Карпишиним і була випущена 26 вересня 2006 року. Дія книги відбувається приблизно за 1000 років до фільму «Зоряні війни, епізод IV: Нова надія».

Сюжет 

Орден ситхів мав багато членів, але в цьому були недоліки. Вони були розділені, боролися один з одним за те, щоб бути найвищими з ситхів. Один лорд сітхів намагався покласти цьому край, тому він створив Братство Темряви, де всі сітхи були рівними та мали дві цілі - підкорити галактику і знищити джедаїв.

Дессел жив і працював у шахтах Апатрос Кортозісу усе своє життя, разом із своїм жорстоким батьком. Він мріє про день, який, можливо, ніколи не настане — коли він нарешті зможе покинути спустошену планету Апатрос. Одного разу, коли не надто дружня гра в сабак із кількома солдатами Республіки стає для них смертельною, Десселу раптом стає потрібен шлях втечі.

Єдиним способом втечі є те, що Дессел  покидає планету, щоб приєднатися до армії ситхів. Він приєднався до кривавої війни між джедаями та ситхами, просуваючись по кар’єрних сходах завдяки своїй силі, хитрості та владі над Силою. Але майстри сітхів мають набагато більші плани, ніж Дессел знає, якщо він зможе довести себе.

Дессела доставляють до Академії ситхів на Коррібані. Він вважає, що це тому, що його карають за непокору прямим наказам вищестоящого офіцера. Але Дез не знає, що він на шляху до того, щоб стати членом Братства Темряви.

Будучи учнем ситхів, Дессел вивчає таємниці Темної сторони під керівництвом її найбільших майстрів і приймає свій новий титул: Дарт Бейн. Але уві сні він дізнається, що несвідомо вбив свого батька, коли був молодшим, що через невпевненість у собі підкосило його здібності. Щоб спробувати виправити свої здібності, Бейн кидає виклик Сіраку, найвпливовішому студенту Академії. Але це даремно, оскільки він мало не гине в бою.

ЛШкуючись і навчаючись із Гітані, однокурсницею, він відкуповується, перемігши Сірака на дуелі. Потім він залишає Академію ситхів, шукаючи в Долині темних лордів вчення справжніх лордів сітхів.

Не знайшовши нічого в Долині Темних Лордів, Бейн повернувся на ніч до Академії ситхів. Гітані прийшла до нього в кімнату і запросила його в архів, але це була пастка. Там на нього чекали Сірак і двоє його головорізів, щоб убити.

Але Гітані обманювала Сірака. Насправді вона хотіла, щоб Бейн нарешті вбив Сірака. Гітані вбила обох головорізів Сірака. Сірак благав Бейна змилосердитися, а потім Бейн обезголовив Сірака.

Потім Бейн залишив Коррібан на планету Лехон. Він знайшов голокрон, зроблений Дартом Реваном. Касіму, майстру мечів в Академії ситхів, було наказано прийти і або вбити його, або приєднатися до Братства. Бейн вибрав останнє, але замість того, щоб бути вбитим Кас'імом, Бейн убив його.

Тоді Гітані послали зробити те саме. Вона отруїла Бейна за допомогою поцілунку, замаскувавши отруту без запаху отрутою Rock Worrt. Йому довелося піти знайти легендарного цілителя, а той погодився допомогти йому лише тоді, коли той погрожував дочці цілителя.

Бейн надіслав подарунок для лорда Каана разом із Гітані. Це був ритуал під назвою «Бомба думки», який знищував усіх чутливих до сили істот у дуже великому радіусі. Коли Бейн прибуває на Руусан, Каан дуже здивований його появою. Бейн переконує лорда Каана та всіх інших членів Братства Темряви використати Бомбу Думки, коли джедаї на чолі з Майстром Хотом здійснюють останній штурм. Коли джедаї атакували, увійшовши до печерної системи, в якій ховалися ситхи, Каан і всі члени Братства Темряви, крім Бейна, використали свої сили колективної сили, щоб викликати, а потім підірвати Бомбу думки. Занадто пізно зрозумівши, що Бейн обдурив його, Каан, лорди ситхів і багато джедаїв, включаючи майстра Гота, були знищені. Бейн знищив Братство Темряви, залишившись єдиним ситхом, що залишився в галактиці. Готуючись покинути Руусан, Бейн знаходить молоду дівчину на ім’я Рейн, чутливу до Сили. Вона щойно застосувала силу, щоб у пориві гніву вбити двох розвідників-джедаїв. Відчувши її гнів, Дарт Бейн бере її в учні, і вона стає Дартом Занною.

Сприйняття 
15 жовтня 2006 року «Дарт Бейн: Шлях руйнування» посів 11 місце в списку бестселерів New York Times.

Цей роман отримав 4,6 із 5 зірок на Amazon.

Примітки

Примітки 
1.^ https://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars:_Darth_Bane:_Path_of_Destruction

2.^ "Best Sellers: October 15, 2006". New York Times. October 15, 2006. Retrieved April 1, 2015.

3.^ Karpyshyn, Drew (2006). Darth Bane : path of destruction : a novel of the Old Republic. ISBN 0-345-47736-7. OCLC 65816687.

Посилання 
https://starwars.fandom.com/wiki/Main_Page

Зоряні війни
твори 2006